Теория поля — многозначный термин:

Физика:
 Классическая теория поля — понятие, объединяющее классическую электродинамику (теорию электромагнитного поля), теорию гравитационного поля (ОТО), теорию классических калибровочных и спинорных полей.
 Квантовая теория поля.
 Теория случайных полей в статистической радиофизике.

Математика:
 В алгебре: теория полей и теория полей классов.
 В теории вероятностей: теория случайных полей.
 Теории скалярных, векторных и тензорных полей в дифференциальной геометрии, топологии и линейной алгебре.

Прочее:
 Теория поля К. Левина в психологии.

Примечания

См. также 
 Статистическая теория поля
 Поле — многозначное понятие, связанное с протяжённостью в пространстве.